Кинжитай — поселок в Варненском районе Челябинской области в составе Кулевчинского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-восточной части района, в 1 км к северу от реки Караталы-Аят, расстояние до райцентра около 52 км.

История 
Поселок основан как хозяйственная заимка колхоза имени 1 Мая (центральная усадьба в селе Александровка). Назван по близлежащему урочищу.

Население 

(в 1970 — 208, в 1983 — 242, 1995 — 175)

Улицы 
 Центральная улица

Инфраструктура 
 ШКОЛА
 Детский сад
 Клуб
 ООО «Кулевчинское»

Археология 
Существует поселение, археологический памятник Кинжитай. Поселение расположено на правом берегу реки Караталы-Аят, в 9,5 км от села Кулевчи.

Примечания 

Населённые пункты Варненского района